Васја Станковић (Ниш, 11. мај 1930 — Ниш, 13. март 1994) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1959. || Ноћи и јутра  || Кубац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1963. || У сукобу  || /
|-
| 1968. || Уђи, ако хоћеш  || /
|-
| 1968. || Сунце туђег неба  || /
|-
| 1968. || Рам за слику моје драге  || Продавац (као В. Станковић)
|-
| 1968. || Кво вадис Живораде  || Живорадов ујак
|-
| 1968. || Силе ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1972. || Село без сељака ТВ серија || /
|-
| 1972. || Савонарола и његови пријатељи ТВ филм || /
|-
| 1972. || Мајстори ТВ серија || Пајсеров друг
|-
| 1972. || Паљење рајхстага ТВ кратки филм || /
|-
| 1973. || Камионџије ТВ серија || /
|-
| 1973. || Лептирица ТВ филм || Кмет
|-
| 1973. || Опасни сусрети ТВ серија || Начелник
|-
| 1973. || Свадба   || /
|-
| 1973. || Сан доктора Мишића ТВ филм || Лука, слуга
|-
| 1973. || Самоћа ТВ филм || /
|-
| 1973. || Београд или трамвај а на предња врата ТВ филм || Чика Мита
|-
| 1974. || Породични оркестар ТВ филм || /
|-
| 1975. || Проклетиња ТВ филм || Поротник
|-
| 1976. || Спиритисти ТВ филм || Ђенерал
|-
| 1977. || Не може тиква с кумпијером ТВ филм || /
|-
| 1977. || Суданија ТВ филм || /
|-
| 1977. || Шта се догодило са Филипом Прерадовићем ТВ филм || Свињар
|-
| 1978. || Прича о кмету Симану ТВ филм || /
|-
| 1978. || Папирна ТВ филм || /
|-
| 1978. || Окука ТВ филм || /
|-
| 1979. || Јегуље путују у Саргаско море  ТВ филм || /
|-
| 1979. || Скица за слику времена ТВ филм || /
|-
| 1979. || Тале ТВ мини серија || Реакционар
|-
| 1979. || Њен пријатељ Филип ТВ филм || /
|-
| 1979. || Бифе Титаник ТВ филм || Старац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Ћоркан и Швабица ТВ филм || /
|-
| 1984. || Откос ТВ серија || Бошко Бимба
|-
| 1987. || Вук Караџић ТВ серија || Ага Зворнички
|-
| 1988. || Кућа поред пруге  || Радоман
|-
| 1988. || Портрет Илије Певца ТВ мини серија || Радоје Белегишки, ковач
|-
| 1989. || Урош блесави  || /
|-
| 1989. || Рођаци из Лазина ТВ серија || Теодосије
|-
| 1989. || Дивљи светац ТВ филм || Игуман Теодор Милутиновић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1992. || Алекса Шантић ТВ серија || Тодор Аничић
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1930.
Умрли 1994.
Српски глумци
Југословенски глумци
Нишлије